Erich Correns ist der Name folgender Personen:

* Erich Correns (Maler) (1821–1877), deutscher Maler
 Erich Correns (Chemiker) (1896–1981), deutscher Chemiker und Politiker